Konská (okres Liptovský Mikuláš), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Liptovský Mikuláš
 Konská (okres Žilina), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Žilina